Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Roger Taylor 6-0, 4-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1970